Curros ist der Name mehrerer Gemeinden in Portugal:

 Curros (Boticas)
 Curros (Valpaços)